Дильшо́д Чамолидди́нович (Джамолидди́нович) Наза́ров (; 6 мая 1982 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — таджикистанский метатель молота, олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира 2015 года, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, пятикратный чемпион Азии (2009, 2013, 2015, 2017, 2019), чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов. Также является Заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана и президентом Федерации легкой атлетики Республики Таджикистана.

Впервые выступил на международных соревнованиях в 1997 году на Западноазиатских играх, на которых завоевал бронзовую медаль. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 1998 года, где не смог выйти в финал. Выступал на Олимпийских играх 2004 года, где не смог сделать ни одной удачной попытки. На Олимпиаде 2008 года в Пекине занял 11-е место, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне — 10-е место. Чемпион Азии 2009 и 2013 годов. Занял 5-е место на чемпионате мира 2013 года в Москве.

Сезон 2014 года 
8 июля занял 3-е место на соревнованиях István Gyulai Memorial — 80,24 м. 16 июля стал победителем Karlstad Grand Prix, показав результат 79,62 м.

Сезон 2015 года 
2015 год для Дильшода был успешным. Он взял второе место на чемпионате мира в Пекине (КНР). Таким образом он стал первым таджикским атлетом, который выиграл путевку на Олимпиаду 2016 года в Рио.

Награды 
 Орден «Шараф» II степени (2015)
 Орден «Шараф» I степени (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели молота Таджикистана
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Кавалеры таджикского ордена Славы